Příjmení Friml, přechýleně Frimlová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jan Friml (* 1946) – český fotbalista a trenér
 Jiří Friml (* 1973) – český biolog
 Josef Friml (1861–1946) – český sekerník, povozník a autor mechanismu Třebechovického betlému
 Karel Friml (1916–1993) – český chemik, člen KSČ
 Rudolf Friml (1879–1972) – americký pianista a hudební skladatel českého původu
Podobná příjmení
 Denis Frimmel (* 1994) – český fotbalista

Česká příjmení
Slovenská příjmení